XIII. svjetsko prvenstvo u vodenim športovima održalo se od 17. srpnja do 2. kolovoza 2009. godine u talijanskom glavnom gradu Rimu.

Sastavni dijelovi SP-a su:
 Svjetsko prvenstvo u plivanju 2009.
 Svjetsko prvenstvo u plivanju na otvorenom 2009.
 Svjetsko prvenstvo u sinkroniziranom plivanju 2009.
 Svjetsko prvenstvo u skokovima u vodu 2009.
 Svjetsko prvenstvo u vaterpolu 2009.

Ljestvica 

2009
Međunarodna športska natjecanja u Italiji